Turiec steht für:

 Turz, Region in der Slowakei (slowakisch Turiec)
 Komitat Turz, ungarisches Komitat (slowakisch Turiec)
 Turiec (Waag), Zufluss der Waag in der Slowakei
 Turiec (Slaná), Zufluss der Slaná in der Slowakei